Stary Rynek w Bielsku-Białej
 Stary Rynek w Bydgoszczy
 Stary Rynek w Częstochowie
 Stary Rynek we Lwowie
 Stary Rynek w Łodzi
 Stary Rynek w Płocku
 Stary Rynek w Poznaniu
 Stary Rynek w Rzeszowie
 Stary Rynek we Włocławku
 Stary Rynek w Zawierciu

Zobacz też:
 Rynek (strona ujednoznaczniająca)